Стадница — название населённых пунктов.

Россия 
 Стадница — хутор в Ракитянском районе Белгородской области.
 Стадница — село в Семилукском районе Воронежской области.

Украина 
 Стадница — село в Винницком районе Винницкой области.
 Стадница — село в Тетиевском районе Киевской области.
 Стадница — село в Котелевском районе Полтавской области.
 Стадница — посёлок в Городищенском районе Черкасской области.